Amerikai Egyesült Államok
Eagle Point (New Jersey)
Eagle Point (Oregon)
Eagle Point (Berks megye, Pennsylvania)
Eagle Point (Lehigh megye, Pennsylvania)
Eagle Point (Wisconsin)
Eagle Point (közösség, Wisconsin)